Ochropacha är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hans Daniel Johan Wallengren 1871. Ochropacha ingår i familjen sikelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sikelvingar
Ochropacha